Залу́цкий — фамилия. Известные носители:

 Залуцкий, Александр Васильевич (род. 1950) — советский и украинский педагог-музыкант и краевед.
 Залуцкий, Илья Игоревич (Perfecto; род. 1999) — российский киберспортсмен, игрок в Counter-Strike: Global Offensive.
 Залуцкий, Иосиф Викторович (1950—2018) — белорусский учёный-медик, онколог, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.
 Залуцкий, Леонид Васильевич (1877—1942) — физик-метролог, доктор технических наук.
 Залуцкий, Михаил Константинович (род. 1957) — советский легкоатлет-спринтер.
 Залуцкий, Пётр Антонович (1887—1937) — российский революционер, советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Залуцкая волость